Gowak (Lasem)
 Gowak (Pringsurat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing